Tombe, la neige est le  de la série de bande dessinée Pierre Tombal de Raoul Cauvin et Marc Hardy. L'ouvrage est publié en 1998.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

 Tombe, la neige sur Bedetheque.

Album de Pierre Tombal
Album de bande dessinée sorti en 1998
Album Dupuis